Fiães (Melgaço) —  freguesia no concelho de Melgaço (Portugal), Portugal
 Fiães (Santa Maria da Feira) —  freguesia no concelho de Santa Maria da Feira, Portugal
 Fiães (Trancoso) —  freguesia no concelho de Trancoso, Portugal
 Fiães (Valpaços) —  freguesia no concelho de Valpaços, Portugal
Fiães do Rio —  freguesia no concelho de Montalegre
 Fiães do Tâmega - localidade da freguesia de Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega

Desambiguação